Abadie může být:

příjmení
 Jean Marie Charles Abadie (1842–1932) – francouzský oftalmolog
 Joseph Louis Irenée Jean Abadie (1873–1934) – francouzský lékař – internista
 Paul Abadie (1812–1884) – francouzský architekt
 William Abadie (* 1977)  –  francouzský filmový herec

firma
 Abadie  – francouzská papírnická firma, působící v meziválečném Československu (cigarety, dutinky RIZ ABADIE)